Кашья́па — распространённое древнеиндийское имя. Известные носители:

 Кашьяпа — ведийский мудрец.
 Кашьяпа или Махакашьяпа в буддизме — ученик и преемник Будды.
  — в буддизме один из Семи будд прошлого.
 Кашьяпа I — царь Шри-Ланки (правил 473—495).